Călin Gruia est un écrivain roumain
 Călin Popescu-Tăriceanu est un homme politique roumain
 Călin Albuț est un footballeur roumain
 Călin Alupi est un peintre roumain
 Călin Creangă est un joueur grec de tennis de table